Naxi (volk), een volk dat leeft in de provincie Yunnan in de China
Naxi (taal), een taal in China
Naxi (gemeente), een gemeente in het arrondissement Markham in de prefectuur Chamdo in de Tibetaanse Autonome Regio